Hanus oder auch Hanuš (wie Hanusch gesprochen) ist der Vor- oder Familienname folgender Personen:

Familienname:
 Dirk Hanus (* 1962), deutscher Fotograf
 Emmerich Hanus (1879–1956), österreichischer Spielfilmregisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent
 František Hanus (1916–1991), tschechischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Heinz Hanus (1882–1972), österreichischer Spielfilmregisseur und Drehbuchautor
 Ignác Jan Hanuš (1812–1869), tschechischer Slawist und Philosoph

 Jerome Hanus (* 1940), US-amerikanischer Priester, Alterzbischof von Dubuque
 Karl Hanus (1927–2013), deutscher Architekt
 Lia Hanus, deutsche Sopranistin
 Miroslav Hanuš (1907–1995), tschechischer Schriftsteller

Vorname:
 Hanuš Bonn (1913–1941), tschechischer Dichter, Literaturkritiker und Übersetzer
 Hanuš Burger (1909–1990), Regisseur, Dramaturg und Autor
 Hanuš Ettl (1931–1997), tschechischer Botaniker und Algologe
 Hanuš Fantl (1917–1942), tschechischer Dichter
 Hanuš Schwaiger (1854–1912), tschechischer Maler, Graphiker und Pädagoge

Siehe auch:
 Hannus
 Hanusch